Tímea Babos e Sloane Stephens erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Eugenie Bouchard e Grace Min hanno battuto in finale Demi Schuurs e Tang Haochen 5–7, 6–2, 7–5.

Teste di serie

  Dar'ja Gavrilova /  Dar'ja Sal'nikova (ritiro)
  Eugenie Bouchard /  Grace Min (campioni)
  Barbara Haas /  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Ashleigh Barty /  Miho Kowase (quarti di finale, ritiro)

  Victoria Duval /  Zarah Razafimahatratra (secondo turno)
  Jesika Malecková /  Chantal Škamlová (secondo turno)
  Victoria Bosio /  Patricia Iveth Ku Flores (primo turno)
  Montserrat González /  Ganna Poznikhirenko (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Bottom Half

Note 

 

Torneo di Wimbledon 2011